OSBPL10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 764 амінокислот, а молекулярна маса — 83 970.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, транспорт, транспорт ліпідів, біосинтез ліпідів, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки